Tchung-čchuan (, pchin-jinem Tóngchuān) je městská prefektura v Čínské lidové republice, kde patří k provincii Šen-si. Celá prefektura má rozlohu 3 882 čtverečních kilometrů a v roce 2010 v ní žilo přes osm set tisíc obyvatel. Leží v centru provincii a hraničí na severu s Jen-anem, na východě a jihovýchodě s Wej-nanem a na západě a jihozápadě se Sien-jangem.

Partnerská města 
  Bonghwa County, Jižní Korea

Externí odkazy 
 

Městské prefektury
Města v Šen-si